A magyar férfi vízilabdakupa 1990-1991-es kiírását (szponzorált nevén: Medicomp magyar kupa) az Újpesti TE nyerte, amely címvédő Ferencváros csapatát verte meg a döntőben. Az kupagyőztesek Európa-kupájában a bajnok és kupagyőztes Újpest helyett az FTC indulhatott.

Eredmények

Selejtezők

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Az Újpesti TE győztes csapatának tagjai: Balli Sándor, Bene András, Benedek Tibor, Dala Tamás, Gál András, Mátéfalvi Csaba, Nitsovits Tamás, Rázga Zoltán, Ürögi Zsolt, Vincze Balázs, Vincze Zsolt, Vogel Gábor, Vogel Zsolt, Zantleitner Tamás, edző: Kovács István.

Források

Magyar férfi vízilabdakupa
1990 a vízilabdában
1991 a vízilabdában